TDC akronymet kan henvise til flere artikler:

 TDC – en dansk telekommunikationsvirksomhed
 TDC Play
 TDC Kabel TV
 Tricresylfosfat - Tricresylfosfat, giftigt kemikalie
 Tour des chambres – en kollegiefest.